(1857-1927) : joueur américain de baseball.
  (1878-1945) : joueur australien de rugby à XV.
  (née en 1951) : cinéaste irlandaise.
 Pat Murphy (née en 1955) : romancière américaine.
 Pat Murphy : homme politique canadien.
 Pat Murphy (né en 1958) : entraîneur américain de baseball.
 Patrick J. Murphy (né en 1973) : homme politique américain, élu de Pennsylvanie.
 Patrick Murphy (1929-) : citoyen américain.
 Patrick Murphy (né en 1983) : homme politique américain, élu de Floride.